Alan Grant peut faire référence à :

 Alan Grant (1949-2022), un scénariste écossais de comics ;

Dans la fiction 
 Alan Grant, un paléontologue de fiction dans Jurassic Park ;